Orelha-de-gato pode referir-se às seguintes espécies:
De plantas
 Hypericum connatum Lam. - uma planta da família Hypericaceae
 Hypochaeris radicata L. - uma planta da família Asteraceae
 Tibouchina holosericea Baill. - uma planta da família Melastomataceae
De fungos
 Helvella lacunosa (Afzel.) - um fungo da família Helvellaceae

Desambiguação
Desambiguações de espécies